Fulgoraecia är ett släkte av fjärilar. Fulgoraecia ingår i familjen Epipyropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Fulgoraecia